Jméno Jan nosilo 21 papežů katolické církve a dva papežové měli jméno Jan jako první jméno ze dvou (Jan Pavel I. a Jan Pavel II.). V dějinách se objevili také tři vzdoropapežové s tímto jménem. Ve středověku došlo rovněž k chybnému číslování posloupnosti, čímž vzniklo jméno neexistujícího papeže (Jan XX.). Koptská pravoslavná církev měla 19 papežů honosících se jménem Jan. Jméno pochází z hebrejského Jochanan (יוחנן), což znamená „Hospodin je milostivý“. 

katoličtí papežové
 sv. Jan I. (523–526)
 Jan II. (533–535)
 Jan III. (561–574)
 Jan IV. (640–642)
 Jan V. (685–686)
 Jan VI. (701–705)
 Jan VII. (705–707)
 Jan VIII. (vzdoropapež) – byl provolán lidem aklamací za papeže, zatímco legitimním papežem byl zvolen Sergius II.
 Jan VIII. (872–882)
 Jan IX.(898–900)
 Jan X. (914–928)
 Jan XI. (931–935)
 Jan XII. (955–964)
 Jan XIII. (965–972)
 Jan XIV. (983–984)
 Jan XV. (985–996)
 Jan XVI. (vzdoropapež) (997–998) – nebyl uznán za legitimního papeže
 Jan XVII. (1003)
 Jan XVIII. (1003–1009)
 Jan XIX. (1024–1032) 
 Jan XX. – neexistující papež, jméno vzniklo ve středověku omylem chybným číslováním
 Jan XXI. (1276–1277)
 Jan XXII. (1316–1334) 
 Jan XXIII. (vzdoropapež)
 sv. Jan XXIII. (1958–1963)
 bl. Jan Pavel I. (1978)
 sv. Jan Pavel II. (1978–2005)

další osoby jménem
 Jan

Papežové podle jména